Der Sportverein Grün-Weiß Schwerin ist ein Sportverein aus Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Er wurde 1990 als Zusammenschluss der Betriebssportgemeinschaften Aufbau Schwerin und Chemie Schwerin gegründet, und bietet die Sportarten Badminton, Gymnastik, Handball, Fußball und Kegeln an.

Handball 
Die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin spielten in der Saison 1990/91 in der 2. Liga der DDR, die größtenteils nach der deutschen Wiedervereinigung ausgespielt wurde. Dort erreichten sie den 7. Tabellenplatz und liefen im Folgejahr in der 2. Handball-Bundesliga auf, aus der sie am Ende der Spielzeit 1991/92 abstiegen.

Nachdem 2011 der Staffelsieger der Handball-Oberliga Ostsee-Spree, die zweite Mannschaft des Frankfurter HC, auf den Aufstieg verzichtete, stieg der SV als Tabellenzweiter in die 3. Liga auf. Nach dem Abstieg in der Saison 2014/15, stieg man 2017 wieder in die 3. Liga auf.

Saisonbilanzen

Weblinks 
 Website des SV Grün-Weiß Schwerin

Einzelnachweise 

Sportverein (Schwerin)
Schwerin, SV GrunWeiss
Gegründet 1990
 
Handball (Schwerin)